Franciaország
Saint-Brès, település Gard megyében
Saint-Brès, település Gers megyében
Saint-Brès, település Hérault megyében